Lill-Holmträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Holmträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (77 ha)
Lill-Holmträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (61,7 ha)

Se även
Holmträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn